

Patronyme 
 Minx, ancien nom du groupe de K-pop Dreamcatcher.
 Judy Minx, actrice pornographique et militante.

Divers 
 Minx, série télévisée américaine.